Sztuka kulinarna
 kari – curry, potrawa oraz mieszanka przypraw pochodząca z Indii
 kari – curry, potrawa japońska
 liście kari – liście curry, liście drzewa Bergera koenigii używane jako przyprawa

 Inne
 Kari – jeden z małych księżyców Saturna
  – imię uniseksowe (zob. niżej wyszukiwanie „Kari” w tytułach artykułów)
 Kari – nazwisko (zob. niżej wyszukiwanie „Kari” w tytułach artykułów)
 Kari – wysokogórskie jezioro znajdujące się w Armenii
 Koreański Instytut Badań Kosmicznych (KARI) – oficjalna agencja lotnicza i kosmiczna Korei Południowej

Zobacz też

Przypisy